Guadelupe kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Guadalupe (ort i Costa Rica), San José, Cantón de Goicoechea,

Filippinerna 

 Guadalupe (ort i Filippinerna, Centrala Visayas, Province of Cebu, lat 10,12, long 123,61), 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar